Jon Jones – artista marziale misto statunitense
 John Jones – canottiere britannico
 John Jones – pilota automobilistico canadese
 John Jones – cantante inglese degli Oysterband
 John Jones – sacerdote cattolico, martire e santo
 John Jones - pallanuotista britannico

Pagine correlate 
John Paul Jones